Zomer, een van de vier seizoenen
 Zomer (Bridge), een symfonisch gedicht van Frank Bridge uit 1914
 Zomer (Emile Claus), een schilderij
 Zomer ..., een praatprogramma op de Vlaamse televisiezender Eén 
 Zomer (Van Logteren)

Film
 Zomer (film), een Nederlandse film uit 2014 geregisseerd door Colette Bothof

Geografie
 Zomerweg (doorverwijspagina)
 Zomerdijk (doorverwijspagina)
 Zomerkade, een type dijk
 Zomervaart, een vaart in Haarlem
 Zomerbrug, een brug in Haarlem

Muziek
 Zomer (André Hazes), een single uit 1991 van de Nederlandse zanger André Hazes
 Zomer (WOW!), een single uit 1997 van de Nederlandse meidengroep WOW!
 Zomer (Bakermat), een single uit 2012 van de Nederlandse dj Bakermat